Hwang Sun-Hong (Yesan, 14 de julho de 1968) é um ex-futebolista sul-coreano que atuava como atacante. Atualmente segue carreira como treinador profissional.

Carreira 
Hwang Sun-Hong fez parte do elenco da Seleção Coreana de Futebol da Copa do Mundo de 1990

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Yesan
Futebolistas da Coreia do Sul
Treinadores de futebol da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Futebolistas do Wuppertaler SV
Futebolistas do Football Club Pohang Steelers
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Futebolistas do Jeonnam Dragons
Treinadores do Busan IPark
Treinadores do Football Club Pohang Steelers
Treinadores do FC Seoul
Futebolistas olímpicos da Coreia do Sul
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Futebolistas da Copa da Ásia de 1988
Futebolistas da Copa da Ásia de 1996
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2001